Metodiew oder Metodiev () ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Metodiew (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Angel Metodiew (1921–1984), bulgarischer Maler des Klassischen Realismus und Hochschullehrer
 Apostol Metodiev (* 1935), bulgarisch-makedonischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Dimityr Metodiew (1922–1995), bulgarischer Dichter und Politiker
 Kalojan Metodiew (* 1976), bulgarischer Politologe
 Miloslaw Metodiew (* 1992), bulgarischer Ringer
 Momtschil Metodiew (* 1969), bulgarischer Historiker
 Sdrawko Metodiew (* 1961), bulgarischer Schauspieler
 Stefan Metodiew (1918–1975), bulgarischer Fußballspieler
 Wassil Metodiew (* 1935), bulgarischer Fußballspieler
 Wesselin Metodiew (* 1957), bulgarischer Historiker, Rektor und Bildungsminister
 Wesselin Metodiew (Architekt), bulgarisch-österreichischer Architekt
 Wesselin Metodiew (Schachspieler) (* 1998), bulgarischer Schachspieler
 Wladimir Metodiew (* 1984), bulgarischer Badmintonspieler